В Великобритании законодательство об однополых браках, как и брачно-семейное законодательство в целом, находится в юрисдикции регионов, и правовой статус однополых браков значительно отличается в Англии и Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии, коронных землях и в заморских территориях.

По состоянию на апрель 2020 года на большей части территории Великобритании регистрируются однополые браки. Только на некоторых заморских территориях не регистрируют ни однополые браки, ни гражданские партнёрства.

Положение в разных юрисдикциях

Англия и Уэльс 
Законопроект по легализации однополых браков рассматривался по инициативе премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона. Официально законопроект об однополых браках () был представлен в январе 2013 года.

Палата общин британского парламента поддержала законопроект в феврале 2013 года. 400 депутатов проголосовали «за» и 175 — «против». Три крупнейшие политические партии дали возможность парламентариям голосовать, руководствуясь личной позицией. Это вызвало раскол во мнениях в Консервативной партии, где многие не поддержали инициативу. По сообщениям, около 140 консерваторов проголосовали против законопроекта. Однако в поддержку законопроекта выступило большинство членов Либерал-демократической и Лейбористской партии. В стане лейбористов также произошёл раскол, но большая часть воздержалась от голосования, в отличие от консерваторов. А вот 52 из 56 либерал-демократов законопроект поддержали. Также согласились с ними левые националисты Шотландии, Уэльса и часть ольстерских.

В июне 2013 года законопроект был одобрен Палатой лордов британского парламента. В ходе двухдневных дебатов были отклонены поправки, которые имели целью заблокировать законопроект. Против этих поправок выступили 390 членов палаты, за — 148. В дальнейшем законопроект поступил в комитет Палаты, где он рассматривался во всех деталях для выработки окончательной версии.

16 июля 2013 года окончательная версия закона была одобрена Палатой лордов и Палатой общин парламента страны. Закон поддержали представители как лейбористов и либерал-демократов, так и консерваторов. 17 июля закон был подписан королевой Великобритании Елизаветой II, тем самым он вступил в силу. Многие положения закона, разрешающих однополым парам заключать брак, вступили в силу 13 марта 2014 года. Ряд положений, разрешающих однополым парам вступать в брак в некоторых британских консульствах, базах вооруженных сил и военных часовнях, вступили в силу в июне 2014 года.

Закон даёт право заключать однополые браки как на гражданских, так и на религиозных церемониях. Но Англиканская церковь запретила проведение обрядов венчания однополых пар в своих приходах.

Первые однополые браки состоялись 29 марта 2014 года.

Однополые семьи с 2002 года пользуются правом усыновления детей. Исследование юридической компании Wilsons показало, что после легализации однополых браков в Англии и Уэльсе увеличилось количество усыновлений и удочерений однополыми парами. В Англии и Уэльсе каждая седьмая семья, допущенная службой опеки до усыновления/удочерения, является однополой. При этом общее количество детей, усыновленных (удочеренных) в Англии и Уэльсе, наоборот, сократилось, что связывают с увеличением доступности современных репродуктивных технологий.

Шотландия 
25 июля 2012 года правительство Шотландии также объявило о намерении рассмотреть вопрос о легализации однополых браков. 27 июня 2013 года правительство представило шотландскому парламенту законопроект о браках и гражданских партнёрствах (), который предполагал позволить однополым парам вступать в браки на территории Шотландии.

4 февраля 2014 года парламент Шотландии принял «Билль о браке и партнёрстве» в третьем чтении. За принятие закона проголосовали 105 депутатов, против — 18. Королева Елизавета II подписала шотландский закон о легализации однополых браков 12 марта. Закон легализовал однополые браки, а также дал право лицами, меняющим пол, оставаться в браке. Закон разрешает заключать однополые браки в церквях, но вместе с этим позволяет отказываться от этого.

Первые однополые браки состоялись 31 декабря 2014 года. Хотя первые переоформления гражданских партнёрств в браки были сделаны 16 декабря 2014 года.

Северная Ирландия 
В апреле 2013 года движение партии Шинн Фейн вносило в Ассамблею Северной Ирландии предложение рассмотреть вопрос легализации однополых браков. Это предложение не получило поддержки большинства. Против него проголосовали 53 и за 42 члена Ассамблеи. С 2017 года деятельность парламента Северной Ирландии была приостановлена. Парламент Великобритании легализовал однополые браки на территории Северной Ирландии, но установил срок в течение которого парламент Северной Ирландии мог отменить это решение — до 21 октября 2019 года. Однако, так как до 21 октября 2019 года парламент Северной Ирландии не возобновил свою работу и не отменил данное решение британского парламента, то однополые браки были легализованы на территории Северной Ирландии. 13 января 2020 года постановления, легализующие однополые браки и разнополые гражданские партнёрства в Северной Ирландии, вступили в силу.

Первый однополый брак состоялся 11 февраля 2020 года.

Коронные земли 
 Закон об однополых браках на острове Мэн был одобрен верхней палатой Тинвальда 26 апреля 2016 года. Закон вступил в силу 22 июля 2016 года. Вместе с тем введенные в 2011 году для однополых пар гражданские партнёрства стали доступны и разнополым парам, а также могут быть переоформлены в браки.
 В Гернси закон об однополых браках был принят 21 сентября 2016 года. Он вступил в силу 2 мая 2017 года. Однако этот закон не распространяется на Олдерни и Сарк. В Олдерни закон об однополых браках был одобрен 18 октября 2017 года и вступил в силу 14 июня 2018 года.
 В Джерси 1 февраля 2018 года был принят закон, легализующий однополые браки. Закон получил королевское согласие 23 мая и вступил в силу 1 июля 2018 года.

Заморские территории 
 Однополые браки на военных базах Акротири и Декелия законны с 3 июня 2014 года. Гражданские партнёрства заключались с 2005 года.
 На Британской Территории в Индийском океане, населенной британскими и американскими военнослужащими, однополые браки легальны с 3 июня 2014 года.
 На Южной Георгии и Южных Сандвичевых Островах однополые браки законны с 2014 года.
 В мае 2015 года однополые браки были легализованы на Островах Питкэрн в Тихом океане с населением 51 человек.
 На Британской антарктической территории однополые браки легальны с 13 октября 2016 года.
 26 октября 2016 года парламент Гибралтара единогласно одобрил закон, легализующий однополые браки. Закон вступил в силу 15 декабря 2016 года.
 На острове Вознесения, являющийся частью островов Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, постановление об однополых браках был единогласно принят всеми членами Совета острова 31 мая 2016 года. Оно было подписано губернатором и опубликовано в официальной газете 20 июня. Постановление вступило в силу 1 января 2017 года. 4 августа 2017 года было опубликовано постановление о распространении действия закона об однополых браках на Тристан-да-Кунья. Законодательный совет острова Святой Елены одобрил закон об однополых браках 19 декабря 2017 года
 30 марта 2017 года Законодательная Ассамблея Фолклендских островов одобрила закон об однополых браках и гражданских партнёрствах. Закон вступил в силу 29 апреля 2017 года.
 5 мая 2017 года Верховный суд Бермудских островов принял решение, легализующее однополые браки. В феврале 2018 года губернатором Бермудских островов был подписан закон, заменивший однополые браки на гражданские партнёрства (при этом шесть браков, заключенных за время действия закона, аннулированы не были). Однако Верховный суд постановил, что законодательство, запрещающее однополые браки, является неконституционным. Регистрирование однополых браков возобновилось после решения Апелляционного суда 23 ноября 2018 года.
 В 2020 году на Островах Кайман были введены гражданские партнерства для однополых пар по решению британского губернатора Мартина Рупера, подписавшего соответствующий закон.

Содержание закона

Marriage (Same Sex Couples) Act 2013 
Закон даёт возможность однополым парам вступать в брак через гражданскую или религиозную церемонию. Далее приведены некоторые положения из закона.

Статья 1 устанавливает законность брака однополых пар в Англии и Уэльсе, а также устанавливает законодательные положения, согласно которым однополые пары могут вступать в брак. Она гарантирует, что священнослужители англиканской церкви не будут обязаны проводить обряды венчания однополых пар. Статья 4 вносит новую статью в закон о браке, разрешающая религиозные церемонии бракосочетания однополых пар в местах священнослужения, зарегистрированных для проведения таких церемоний. Статья 5 также вносит новую статью в закон о браке, предусматривающая проведение религиозных обрядов бракосочетания однополых пар без необходимости регистрации места при определенных обстоятельствах.

Часовни военно-морских, военных и военно-воздушных сил могут быть зарегистрированы для проведения церемоний заключения брака однополых пар в соответствии с правилами, установленными в статье 6.

Статья 9 позволяет гражданским партнёрам, чьё партнёрство было заключено в Англии и Уэльсе, переоформить его в брак и предоставляет государственному секретарю полномочия устанавливать правила процедуры переоформления.

Часть 2 приложения 3 определяет правила толкования нового законодательства, принятого после принятия этого закона. Он устанавливает значения конкретных терминов, касающихся брака. Закон обеспечивает сохранение гендерно-специфичных терминов. Термин «муж» в будущем законодательстве будет включать мужчину, состоящего в браке с другим мужчиной (то есть обеих сторон). Термин «жена» будет включать женщину, состоящей в браке с другой женщиной (то есть обеих сторон).

Отношение религиозных организаций 
Против легализации однополых браков выступили государственная Церковь Англии, а также католическая церковь Англии и Уэльса, совет мусульман Великобритании, руководство сети сикхиских организаций и  (ортодоксальный иудаизм). Но в пользу принятия закона об однополых браков выступили  и реформистская синагоги.

Квакеры Великобритании ещё в 2009 году приняли решение о признании однополых браков и о совершении обрядов их заключения. Они были первыми из традиционных религиозных конфессий Великобритании, кто выступил в поддержку однополых браков, и обратились к правительству с призывом об их легализации. В 2012 году в совместном пресс-релизе квакеры, либеральные иудеи,  также одобрили планы по легализации однополых браков.

В Шотландии против принятия закона высказались пресвитерианская и католическая церкви, в поддержку — шотландские квакеры, буддисты и Федерация язычников.

В июле 2021 года , четвертая по величине христианская конфессия в стране, одобрила благословение однополых пар.

Статистика 
Число однополых браков, заключённых в Англии и Уэльсе с марта 2014 года, по данным Национальной статистической службы Великобритании:

В 2016 году 44 % однополых браков было заключено между двумя мужчинами, 56 % — между двумя женщинами. Напротив, в том же году 68 % гражданских партнёрств было заключено между двумя мужчинами.

Средний возраст людей, вступающих в брак (2016):

Кроме того, в 2016 году 1663 пары (9156 пар в 2015 году) переоформили гражданское партнёрство в брак. В том же году было зарегистрировано 112 разводов однополых пар (78 % разводов пришлось на женские пары).

В 2017 году из около 19 млн семей около 34000 семейных пар состояли в однополом браке, 55000 состояли в гражданском партнёрстве и 101000 пар — в однополом сожительстве. Около 6000 однополых пар в браке, 8000 в гражданском партнёрстве и 4000 в сожительстве воспитывали детей.

В Шотландии по предварительным данным в 2015 году был зарегистрирован 1671 однополый брак, в 2016 году — 999.

См. также 
 Гражданские партнёрства в Великобритании

Примечания

Ссылки 
 Marriage (Same Sex Couples) Act 2013 
 Marriage and Civil Partnership (Scotland) Act 2014 
 The Marriage (Same-sex Couples) and Civil Partnership (Opposite-sex Couples) (Northern Ireland) Regulations 2019 

Великобритания
Права ЛГБТ в Великобритании
2013 год в праве